Équarrissage peut avoir plusieurs significations :
 équarrissage (agroindustrie), la destruction ou transformation des cadavres d'animaux en vue d'utilisations industrielles diverses ;
 équarrissage (bois), opération préliminaire au tranchage et qui consiste à tailler une grume à angle droit afin de lui donner une forme carrée ou rectangulaire (l'équarrissage de la pierre consiste également à lui donner des surfaces parallèles) ;
 terme exprimant l'ensemble des caractéristiques de dimensions et de résistance se rapportant à la section d'un profilé, d'une poutre, d'une pièce de charpente ;
 L'Équarrissage pour tous, pièce de théâtre de Boris Vian.

Voir aussi 
 Équarrissement
 Équerre